Álex Quiñónez (1989-2021), athlète équatorien ;
 Anthony Quiñonez (1996-), acteur américain ;
 , page d'homonymie ;
 Hólger Quiñónez (1962-), joueur de football international équatorien ;
 Jackson Quiñónez (1980-), athlète espagnol ;
 Pedro Quiñónez (1986-), footballeur international équatorien ;
 Romel Quiñoñez (1992-), footballeur international bolivien.

Patronyme hispanique